Département de Tabou är ett departement i Elfenbenskusten.   Det ligger i distriktet Bas-Sassandra, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Yamoussoukro. Antalet invånare är . Département de Tabou gränsar till Grand-Béréby. 

Tropiskt monsunklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är januari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Bas-Sassandra